Сент-Марі-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сент-Марі-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн